Торможе́ние (от тюркск. turmaz — подкладка для колёс арбы; по другой версии от  — то, что вставлено в отверстие; дыра, в которой торчит затычка, гвоздь, колышек).

 Торможение в физиологии — активный нервный процесс угнетения или предупреждения возбуждения, проявляющийся появлением другой волны возбуждения.
 Торможение в механике — замедление, остановка движения объекта при помощи тормоза.
 Торможение в переносном смысле — замедление развития, движения предмета или процесса (например торможение программы — Лаг (компьютерный сленг)).

См. также 
 Рекуперативное торможение
 Реостатное торможение
 Электрическое торможение
 Динамическое торможение
 Реверсивное торможение
 Торможение излучением (радиационное трение, реакция излучения)
 Предимпульсное торможение (преимпульсное ингибирование; англ. , PPI)
 Торможение нейтронов (замедление нейтронов)
 Торможение (автотранспорт)

Примечания